Ville blanche ou Cité blanche (ou White City en anglais) peut faire référence à différentes choses :

Ville Blanche

Périphrases désignant des villes 

 La Ville blanche est le surnom donné depuis le Moyen Âge à la ville française de La Rochelle par les étrangers, notamment les Anglais.
 La Ville blanche est également le surnom de la capitale portugaise Lisbonne, en raison de la luminosité qui empreint ses façades ocre.
 La Ville blanche est le surnom de la ville marocaine d'Essaouira.
 La Ville blanche ou Alger la blanche est aussi le surnom de la capitale algérienne Alger.
 La Ville blanche est également le surnom de la ville italienne de Trani, en raison de ses nombreuses maisons blanches.
 La Ville blanche est le surnom de la ville péruvienne d'Arequipa, construite principalement avec de la pierre volcanique blanche.
 La Ville blanche ou Mardin la Blanche est le surnom de la ville turque de Mardin, en raison de la couleur des pierres employées à sa construction, et par opposition à Diyarbakır la Noire.
 La Ville blanche baignée d’une mer verte est le surnom de la capitale moldave Chişinău, surnommée ainsi en raison de ses bâtiments de pierres blanches noyés dans la verdure
 La Ville Blanche désigne également la capitale serbe de Belgrade, de son nom en bulgare   qui signifie littéralement ville blanche.
 La ville blanche est aussi le surnom de Casablanca, ville marocaine dont le nom arabe Dar el-Beida signifie également , de même que son ancien nom portugais  et son actuel nom latin d'origine espagnole (Casablanca).

Quartiers ou domaines 
 La Ville blanche, nom de l'ancien quartier français, situé à l'est du canal qui sépare la ville indienne de Pondichéry en deux, par opposition à la « ville noire », situé sur l'autre rive, et qui était peuplée par les Tamouls.
 La Ville blanche est un quartier du cœur historique de la ville d'Astrakhan en Russie.
 La Ville Blanche désigne l'architecture de l'Exposition universelle de 1893 (World's Columbian Exposition) à Chicago en 1893.
 Le domaine Ville blanche, au Tampon à La Réunion ;

Culture 
 Alger, ville blanche, titre d’un ouvrage écrit par Régine Deforges en 2001.
 Dans la ville blanche, un film réalisé par Alain Tanner en 1983.
 La Ville blanche, troisième tome de la bande-dessinée Sky-Doll, dessiné par Alessandro Barbucci en 2006.
 La Cité blanche est le surnom de Minas Tirith, capitale du Gondor, dans l'œuvre littéraire de  et particulièrement Le Seigneur des anneaux.
 Dans la ville blanche, webdocumentaire présentant des portraits de Casablancais réalisé en 2010/2011 par Zara Samiry, photographe marocaine

White City

Ville 
 White City est un quartier de Bakou en Azerbaïdjan
Il existe cinq villes portant ce nom aux États-Unis.
 White City, en Floride.
 White City, un village du comté de Macoupin, en Illinois.
 White City, dans le Kansas.
 White City, dans l'Oregon.
 White City, dans l'Utah.

Quartier 
 White City, un quartier de Londres localisé dans le district de Hammersmith et Fulham ;
 White City, une station de métro
 White City Stadium, un stade qui était situé dans ce quartier.

Musique 
 White City: A Novel, un album de Pete Townshend sorti en 1985.

Parc de loisirs 
 White City est un ancien parc d'attractions de Louisiane.
 White City est un ancien parc d'attractions du Massachusetts.

Notes et références 

Surnom de ville